Tim Visser (rugbyspeler)
 Tim Visser (voetballer)